Inka eller Inca kan syfta på: 

 Inka (härskare) – titeln på Inkarikets härskare
 Inkafolket –  ett indianfolk i västra Sydamerika
 Inkariket – den största statsbildningen i västra Sydamerika under förcolumbiansk tid
 Inkafolkets mytologi –  känd genom muntliga traditioner och de nedtecknade versioner av spanska erövrare
 Inkor – ett släkte i familjen kolibrier
 Inca (datorspel) – ett dator-/TV-spel utvecklat av Coktel Vision, och utgivet 1992
 Inca (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Inca, Spanien – en stad på Mallorca i Spanien
 Inca Point – en udde i Antarktis
 8275 Inca – en asteroid i huvudbältet